Дуди́нка (; ) е град на районно подчинение в Красноярски край, Русия, административен център на Таймирски Долгано-Ненецки район. До 1 януари 2007 година е административен център на Таймирски (Долгано-Ненецки) автономен окръг, когато националният окръг е преобразуван в Таймирски Долгано-Ненецки район. Към 2016 г. населението му наброява 21 978 души.

География 

Градът е разположен зад Северния полярен кръг, на десния бряг на река Енисей при вливането на нейния десен приток Дудинка, на който е наименуван. Температурите варират от +33 °C до –57 °C. Зимата е дълга и сурова, а лятото е кратко и прохладно.

Населението на града е 22 410 души (1 януари 2014).

История 

Първото споменаване на селището се отнася към 1667 година. Става административен център на Таймирски (долгано-ненецки) национален окръг на 10 декември 1930 г. Село Дудинка е преобразувано в град на окръжно подчинение на 5 март 1951 година.

Заради развитието на Норилския минно-металургичен комбинат (водещ световен производител на никел и други цветни метали) се налага Дудинка да се свърже с Мурманск чрез целогодишна товарна линия по Северния морски път. След експериментален арктически рейс (1972) – начело с атомния ледоразбивач „Сибир“, е открита целогодишна навигация от 1978 година.

Население

Климат 
Климатът в Дудинка е субарктичен. Средната годишна температура е 9,4 °C, а средното количество годишни валежи е около 519 mm.

Транспорт 

Разполага с морско пристанище в устието на Енисей – най-северния международен морски порт в Русия и най-голямо в Сибир. Свързан е чрез целогодишно морско съобщение с Архангелск и Мурманск, а през периода на лятно корабоплаване – чрез речно съобщение с Красноярск и Диксон. Дудинското морско пристанище е единственото в света ежегодно наводнявано в периода на пролетния ледоход.

Най-северната в света железопътна линия и автомобилно шосе А382 свързват Дудинка с Норилск (на 96 км) и неговото летище Аликел (на 44 км).

Източници

Външни препратки 
 История герба Дудинки

Градове в Красноярски край
Пристанищни градове в Русия